Блази () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Блази, Илари (род. 1981) — итальянская актриса и фотомодель.
 Блази, Мануэле (род. 1980) — итальянский футболист, опорный полузащитник.
 Блази, Мишель (род. 1966) — современный французский художник.
 Блази, Роза (род. 1972) — американская актриса.
Блази, Умберто (1886—1938) — итальянский легкоатлет.